Krejčík oder Krejcik ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ludvík Krejčík (1877–1958), tschechischer Archivar und Historiker
 Jakub Krejčík (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler
 Jiří Krejčík (1918–2013), tschechischer Regisseur
 Josef Krejcik (1885–1957), österreichischer Schachspieler